Атлантов — русская фамилия.

Известные носители 
 Атлантов, Андрей Петрович (1906—1971) — советский оперный певец (бас), отец Владимира Атлантова
 Атлантов, Владимир Андреевич (род. 1939) — советский и австрийский оперный певец (тенор).